Diese Liste enthält alle Spiele der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele sowie in der Statistik der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) geführten Spiele. Die US-Frauen haben von allen Frauennationalmannschaften die meisten Spiele bestritten.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
grüne Hintergrundfarbe = Sieg der US-Mannschaft
rote Hintergrundfarbe = Niederlage der US-Mannschaft
gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1985 bis 1989

1990 bis 1994

1995 bis 1999

2000 bis 2004

2005 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
In den Statistiken sind auch die vier Spiele bei den CONCACAF Women’s Championship 1991 und CONCACAF Women’s Championship 1993 sowie die zwei „Vermissten Länderspiele“ berücksichtigt, die von der FIFA nicht gezählt werden.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen 

Die USA sind die einzige Mannschaft, die eine positive Bilanz gegen amtierende Weltmeister hat: 12 Siege, vier Remis und drei Niederlagen (5-0-2 gegen Norwegen, 5-2-0 gegen Deutschland und 2-2-1 gegen Japan). Folgende Länder kassierten ihre höchsten Niederlagen gegen die USA: Australien (1:9), Brasilien (0:6), Costa Rica (3× 0:8, zudem ein 0:8 gegen Brasilien), Dänemark (0:7), Deutschland (0:6), Dominikanische Republik (0:14), Haiti (0:10, sowie ein 1:11 gegen Kanada), Japan (0:9, sowie ein 0:9 gegen Italien), Jugoslawien (0:8), Kanada (zweimal 1:9, zudem einmal 1:9 gegen Norwegen), Mexiko (0:12), Panama (0:9), Paraguay (0:9), Schweden (0:4, zudem 0:4-Niederlagen gegen Norwegen (3), England (2), Australien, Dänemark und Deutschland sowie ein 1:5 gegen Brasilien), Sowjetunion (0:8) und Trinidad und Tobago (0:11, sowie zweimal 0:11 gegen Brasilien).

Spielorte

Spielstädte 

Bisher spielte die Mannschaft in 32 der 50 Bundesstaaten sowie im District of Columbia. Für Dezember 2015 war das erste Spiel auf Hawaii geplant, das aber wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt wurde.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 FIFA-Statistik
 rsssf.com-Statistik Stand: 29. Januar 2011
 U.S. Women’s National Team Historical Stats
 Statistik des US-Verbandes (2012-2015)
 Mia Hamm and Julie Foudy to Be Inducted Into The National Soccer Hall of Fame (umfangreiche Statistik der beiden Spielerinnen)

Vereinigte Staaten
!